Mason County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Mason County (Illinois)
Mason County (Kentucky)
Mason County (Michigan)
Mason County (Texas)
Mason County (Washington)
Mason County (West Virginia)